Аэропорт Бетел (),  — государственный гражданский аэропорт, расположенный в шести километрах к юго-западу от центрального делового района города Бетел (Аляска), США.



Операционная деятельность 
Аэропорт Бетел занимает площадь в 427 гектар (1045 акров), располагается на высоте 38 метров над уровнем моря и эксплуатирует две взлётно-посадочные полосы:
 18/36 размерами 1951 х 46 метров с асфальтовым покрытием;
 11/29 размерами 567 х 23 метров с гравийным покрытием.

За период с 22 июня 2006 года по 22 июня 2007 года Аэропорт Бетел обработал 122 000 операций взлётов и посадок самолётов (334 операций ежедневно). Из них 54 % пришлось на аэротакси, 41 % — на авиацию общего назначения, 4 % заняли регулярные коммерческие рейсы и 1 % — рейсы военной авиации.

Аэропорт использовался в качестве базы для 232 воздушных судов, из них 90 % составили однодвигательные самолёты, 7 % — многодвигательные, 2 % — вертолёты и 1 % — самолёты военной авиации.

Авиакомпании и беспосадочные рейсы

Грузовые авиакомпании 
 Alaska Central Express
 Arctic Transportation Services
 Lynden Air Cargo
 Northern Air Cargo

Примечания

Ссылки 
 FAA Alaska Airport Diagram (GIF)
 

Аэропорты Бетела